Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2001 byl 10. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Svůj čtvrtý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2001
Fotbal v Evropě v roce 2001
Sport v Arménii v roce 2001